

Місто:
 Самбір — місто обласного підпорядкування, Львівська область
Інше:
 Самбір — залізнична станція в однойменному місті
 Самбір — футбольний клуб з однойменного міста.

Див. також 
Місто:
 Старий Самбір — районний центр у Львівській області
Села:
 Великий Самбір — Сумська область, Конотопський район
 Малий Самбір — Сумська область, Конотопський район